Margrethe Sogn henviser til flere artikler:
 Margrethe Sogn (Aalborg Kommune) – et sogn i Aalborg Kommune og i Aalborg Budolfi Provsti
 Margrethe Sogn (Københavns Kommune) – et sogn i Københavns Kommune og i Valby-Vanløse Provsti